Вајсејлија има више значења:
 Вајсејлија (Калифорнија)
 Вајсејлија (Кентаки)